Гней Корнелий Блазион може да се отнася за:

 Гней Корнелий Блазион (консул)
 Гней Корнелий Блазион (проконсул)